Л'Аї́-ле-Роз () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 10 км на південь від Парижа, 10 км на захід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 12280 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 30725,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 П'єр Гандон (1899—1990) — французький художник-ілюстратор.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Л'Аї-ле-Роз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн